Georg Kerner ist der Name folgender Personen:

* Georg Kerner (Apotheker) (1835–1890), deutscher Apotheker
 Georg Kerner (Politiker) (1905–1966), deutscher Politiker (SPD)